Liris ist

 die lateinische Bezeichnung des Garigliano, einem Fluss in Italien
 eine Gattung der Grabwespen, siehe Liris (Hautflügler)